

Чордара — село, Восейський район, Хатлонська область
 Чордара — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область